

Geografia 
 Beek – municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia del Limburgo
 Beek – quartiere della città di Wuppertal in Germania
 Beek en Donk – cittadina del sud dei Paesi Bassi nella provincia del Brabante Settentrionale

Persone 
 Donny van de Beek – calciatore olandese, centrocampista
 James Van Der Beek – attore statunitense

Pagine correlate 
 Van Beek